Vecht bezeichnet:
 Overijsselse Vecht, Fluss in Deutschland und den Niederlanden, siehe Vechte
 Stichtse Vecht, niederländische Gemeinde in der Provinz Utrecht
 Utrechtsche Vecht, Fluss in den Niederlanden

 Constant Vecht (1947–2020), niederländischer Journalist, Schriftsteller und Kunsthändler
 Rosa Vecht (1881–1915), niederländische Pflegerin

Siehe auch:
 Fecht